Louis Schweitzer, né en 1942, est un haut fonctionnaire et homme d'affaires français.
 Louis Schweitzer, né en 1932, est un footballeur professionnel français de 1955 à 1961.